Sniptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sniptjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (8,86 ha)
Sniptjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Sniptjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (9,31 ha)
Sniptjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Sniptjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (4,28 ha)
Sniptjärnarna, sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn